María Romero puede referirse a:

 María Romero (soprano), soprano mexicana;
 María Romero Meneses, religiosa salesiana nicaragüense, beatificada por san Juan Pablo II;
 María Romero Cordero, periodista chilena pionera a nivel lationamericano en el periodismo cinematográfico y de espectáculos.